W Rumunii
 Ghindari – gmina w okręgu Marusza
 Ghindari – wieś w okręgu Marusza, w gminie Ghindari
 Ghindari – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Laloșu